Dwie miejscowości w Polsce:
 Rogozina – wieś w woj. zachodniopomorskim, w pow. gryfickim, w gminie Trzebiatów
 Rogozina – osada w woj. zachodniopomorskim, w pow. kołobrzeskim, w gminie Kołobrzeg

Jedna miejscowość w Bułgarii:
 Rogozina – wieś w obwodzie Dobricz